Het WTA-tennistoernooi van Saint-Malo (officieel L'Open 35 de Saint-Malo) van 2022 vond plaats van 2 tot en met 8 mei 2022 in de Franse havenstad Saint-Malo. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Viktorija Golubic was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Madison Brengle bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Maryna Zanevska.

Het vierde reekshoofd, Beatriz Haddad Maia uit Brazilië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Anna Blinkova in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Haddad Maia wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska was als vijfde geplaatst – zij bereikte de halve finale, waarin zij moest afhaken wegens een dijbeenblessure.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Christian zou deelnemen met Lidzija Marozava, maar zij speelden nog op het WTA-toernooi van Madrid. Santamaria speelde samen met de Japanse Miyu Kato, met wie zij als vierde geplaatst was – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Magda Linette en Bernarda Pera, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Japanse duo Eri Hozumi en Makoto Ninomiya won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Franse koppel Estelle Cascino en Jessika Ponchet in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Hozumi had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Ninomiya drie.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Saint-Malo 2022
Saint-Malo